Dirmstein steht für:

 Dirmstein, eine Gemeinde in Rheinland-Pfalz

Dirmstein ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Dirmstein (* um 1435–1494), deutscher Goldschmied und Zeichner
 Karl Schlör von Westhofen-Dirmstein (1910–1997), deutscher Ingenieur